Giovanni Bertorelli (ur. 1928) – wenezuelski szermierz
 Toni Bertorelli (ur. 1949) – włoski aktor

Postacie fikcyjne:
 Alberto Bertorelli